

Козьол — село в гміні Баранів Пулавського повіту Люблінського воєводства
 Козьол — село в гміні Кольно Кольненського повіту Підляського воєводства